Луцина (Люцина,  — «светлая») — древнеримская богиня — покровительница брака и деторождения, отождествлявшаяся с греческой Илифией. Обычно Юнону чествовали как Юнону Луцину, но иногда и Диану — как Диану Луцину. На Диану эти функции, принадлежавшие Юноне, были перенесены под влиянием греческого культа Артемиды.

Культ Луцины весьма древний и распространенный по всей Италии.

Она была покровительницей новолуния, родов и брака — описывается, как «выводящая ребёнка на свет» («родовспомогательница»). Считалась покровительницей замужних женщин — матрон, справлявших в честь Юноны Луцины 1-го марта праздник «матроналии». Святилище богини находилось на Эсквилинском холме в Риме.

Храм, посвящённый Юноне Луцине, был возведён в Риме в IV-II веках 

 соответствует Юпитеру  (бог света).

В честь Луцины назван астероид (146) Луцина, открытый в июне 1875 года.

См. также 
 Боги детства в римской религии

Примечания

Литература 
 
 
 

Богини в римской мифологии
Богини луны
Боги чадородия
Боги любви и брака
Эпитеты древнеримских божеств